Coachella – comune statunitense della contea di Riverside
Coachella – DVD del 2006 dell'omonimo festival
Coachella Festival – festival musicale statunitense
Valle di Coachella – valle situata nella California meridionale negli Stati Uniti d'America